Дюбю (, ) — фамилия.

Известные носители: 

  (1894—1983) — французская скульпторша.
  (1889—1972) — французская художница.
 Дюбю, Кнуд (1915—2011) — офицер датской полиции и член подполья во время оккупации страны нацистами во время ВМВ.
 Дюбю, Людовик Амвросий (1769—1845) — французский архитектор долгое время работавший в России.